Baya Kasmi (1978-), réalisatrice et scénariste française ;
 Faysel Kasmi (1995-), footballeur belgo-marocain.

Voir aussi 
 Moraad El Kasmi (1990-), criminel et acteur occasionnel belge d'origine marocaine ;
 Mohamed Salah Kasmi (19470-), universitaire tunisien.

Patronyme marocain